Popis političkih stranaka u BiH:

 BH Slobodni demokrati – BH SD
 Bosanska stranka – BOSS
 Bosansko podrinjska narodna stranka – BPNS
 Bosanskohercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović – BPS SH 
 Bosanskohercegovačka stranka prava – BSP
 Demokrati Bosne i Hercegovine – Demokrati BiH
 Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine – DNZ BiH
 Demokratska stranka federalista – DSF
 Demokratska stranka invalida BiH – DSI BiH
 Demokratska stranka srpske – DSS
 Demokratski narodni savez – DNS
 Demokratski pokret Srpske – Depos
 Ekološko slobodarski pokret – ESPo
 Evropska ekološka stranka E5 – E5
 Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine – GDS BiH
 Hrvatska demokratska unija BiH – HDU BiH
 Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine – HDZ BiH
 Hrvatska demokratska zajednica 1990 – HDZ 1990
 Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine – HKDU BiH
 Hrvatska narodna zajednica – HNZ
 Hrvatska republikanska stranka – HRS
 Hrvatska seljačka stranka Bosne i Hercegovine – HSS BiH
 Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine – HSP BiH
 Hrvatski blok BiH – HB BiH
 Hrvatski demokršćani – Demokršćani
 Liberalno demokratska stranka BiH – LDS
 Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca, građana – pravde i morala – KNSBiH
 Narodna bošnjačka stranka – NBS
 Narodna demokratska stranka – NDS
 Narodna stranka Radom za Boljitak – Za Boljitak
 Nezavisna demokratska stranka – NDS
 Nova hrvatska inicijativa – NHI
 Naša stranka – NS
 Partija demokratskog progresa Republike Srpske – PDP RS
 Penzionerska stranka Republike Srpske – PS RS
 Pokret za promjene Bosne i Hercegovine – PZP-BiH
 Politički pokret mladih BiH – Pokret mladih
 Republikanska stranka Bosne i Hercegovine – RS BiH
 Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD
 Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine – SDP BiH
 Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine – SDU BiH
 Socijalistička partija – SP
 Srpska demokratska stranka – SDS
 Srpska radikalna stranka Republike Srpske – SRS RS
 Stranka demokratske akcije – SDA
 Stranka penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine – SP/U BiH
 Stranka za Bosnu i Hercegovinu – SBiH
 Zavičajni socijaldemokrati – ZSD 
 Zeleni Bosne i Hercegovine – Zeleni BH 

 
BiH, političke stranke